Oldfield hace referencia a varios artículos:

Personas
Oldfield Thomas, zoólogo británico.
Brian Oldfield, atleta estadounidense especializado en lanzamiento de peso.
Mike Oldfield, músico, compositor y productor británico.
Sally Oldfield, compositora y cantante irlandesa

Lugares
Old Field (Nueva York), Estados Unidos

Además
(5656) Oldfield, asteroide.